Dibós ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Dibós Chappuis (1927–1973), peruanischer Politiker und Rennfahrer
 Iván Dibós (* 1939), peruanischer Sportfunktionär